Le mot peninsular est un adjectif et un nom commun signifiant « péninsulaire, habitant d'une péninsule » dans plusieurs langues dont l'anglais, l'espagnol et le portugais.

Sciences humaines et sociales 
 Dans le système de castes coloniales de l'Amérique espagnole, un peninsular est un résident du Nouveau Monde né en Espagne, par opposition aux  criollos (d'origine espagnole mais nés aux Amériques).

Culture et société 
 PenInsular est le  album du musicien Robin Foster, sorti en 2013.
 PenInsular II - The Bridge est son  album, sorti en 2018.
 L'Eixo Atlantico do Noroeste Peninsular (« Axe atlantique du nord-ouest de la Péninsule ») est un groupement européen de coopération territoriale qui relie depuis 2008 les espaces urbains de la communauté autonome de Galice (Espagne) et ceux de la région Nord du Portugal.
 La Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) est une compagnie britannique de transport maritime (1837-2006).

Toponyme 
 Les Peninsular Ranges sont un ensemble de chaînes de montagnes appartenant aux chaînes côtières du Pacifique, réparties entre l'État de Californie aux États-Unis et la péninsule de Basse-Californie au Mexique.